ERT steht für:

 Einfach-Raus-Ticket, ein Sonderangebot der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB)
 Electrical resistivity tomography, ein Verfahren zur Erforschung der Erdkruste
 Elliniki Radiofonia Tileorasi, die öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehanstalt Griechenlands
 Emergency Response Team
 Ente Radio Trieste, staatlicher Hörfunk im Freien Territorium Triest
 Enzyme replacement therapy (Enzymersatztherapie), therapeutisches Verfahren zur Behandlung von Enzymdefekten
 Eritrean Airlines, die staatliche Fluggesellschaft Eritreas (ICAO-Code)
 Esperanto-Rondo de Toronto
 European Round Table of Industrialists, eine Interessenvertretung mit Sitz in Brüssel

Ert ist der Familienname von:
 Sondra van Ert (* 1964), US-amerikanische Snowboarderin

Siehe auch:
 Bernie und Ert – obszöne Parodie der Sesamstraße; zwei bisexuelle Figuren, die Ernie und Bert ähneln
 Erd

Abkürzung